Calhoun může znamenat:

 Příjmení
 John C. Calhoun – dřívější viceprezident Spojených států amerických 
 John B. Calhoun – americký etolog a behaviorální vědec
 Lee Calhoun –  americký atlet, sprinter, dvojnásobný olympijský vítěz v běhu na 110 metrů překážek
 Will Calhoun – americký bubeník, člen rockové skupiny Living Colour

 Geografie
 Calhoun County – název několika okresů ve Spojených státech amerických
 Calhoun (Georgie) – město v Gordon County, v Georgii, ve Spojených státech amerických
 Calhoun (Illinois) – město v Illinois, ve Spojených státech amerických
 Calhoun (Kansas) – město v Kansasu, ve Spojených státech americkýchměsto v Georgii, ve Spojených státech amerických
 Calhoun (Kentucky) – město v Kentucky, ve Spojených státech amerických
 Calhoun (Louisiana) – město v Louisianě, ve Spojených státech amerických
 Calhoun (Missouri) – město v Missouri, ve Spojených státech amerických
 Calhoun (Severní Karolína) – město v Severní Karolíně, ve Spojených státech amerických
 Calhoun (Tennessee) – město v Tennessee, ve Spojených státech amerických
 Calhoun (Západní Virginie) – město v Západní Virginii, ve Spojených státech amerických
 Calhoun (Wisconsin) – město v Wisconsinu, ve Spojených státech amerických
 starší jméno hlavního města amerického státu Illinois, dnes nazývaného Springfield
 Fort Calhoun – město v Nebrasce, ve Spojených státech amerických